Edouard Stalder (1938. március 12.) luxemburgi nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
A játékvezetői vizsgát 1975-ben tette le, 1995-ben lett országos játékvezető. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2004. július 31-én vonult vissza.

A stadionok biztonságáért felelős bizottság (CAF) elnökhelyettese.

Források 
 REFEREE - a Luxemburgi Labdarúgó-szövetség lapja 2003/2004 szezon  7. kiadvány

Luxemburgi labdarúgó-játékvezetők
1938-ban született személyek
Élő személyek